Jabel bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Gemeinde Jabel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Jabel (Lüchow), Ortsteil der Stadt Lüchow (Wendland) im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen 
 Jabel (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Alt Jabel und Neu Jabel, Ortsteile der Gemeinde Vielank im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern